Міжнаціональна хокейна ліга 1995—1996 — 4-й і останній розіграш Міжнаціональної хокейної ліги. У сезоні 1995—96 взяло участь 28 команд.

Чемпіоном стала команда «Лада» (Тольятті), а володарем Кубка МХЛ — «Динамо» (Москва), яка у фінальній серії перемогла «Металург» (Магнітогорськ) із рахунком 3:1.

Формат 
28 команд були розділені на дві зони за географічним принципом. На першому етапі у кожній із зон команди зустрічались двічі кожна з кожною. Потім найкращі сім команд із кожної зони потрапляли у об'єднаний турнір, у якому розігрувались медалі чемпіонату. Найгірші сім команд із кожної зони розігрували також у об'єднаному турнірі місця з 15-го по 28-е. Розіграшу плей-оф у рамках чемпіонату країни не проводилось, а після завершення чемпіонату був проведений розіграш Кубка МХЛ (другого за ліком). В розіграші Кубка взяло участь найкращих 16 команд за підсумками чемпіонату, тобто усі команди із турніру за 1-14-е місця і дві найкращих (15-е і 16-е місця) із турніру за 15—28-е місця.

Із попереднього чемпіонату у розіграші взяло участь 27 команд, а місце «Пардаугави» (Рига) було віддане «Нафтохіміку» (Нижньокамськ).

Західна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; Очки = набрані очки

Східна зона 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; Очки = набрані очки

Фінальний раунд 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; Очки = набрані очки

Кваліфікаційний раунд 

І = проведено ігор; В = виграші; Н = нічиї; П = поразки; ЗШ = закинуті шайби; ПШ = пропущені шайби; Очки = набрані очки

Найкращі бомбардири 

Г = голи; П = передачі; Очк. = очки

Кубок МХЛ

Нагороди

Гравці 
 Найцінніші гравці: Юрій Леонов («Динамо»), Раїль Муфтієв («Салават Юлаєв»). 
 Найкращий захисник (Приз санкт-петербурзької газети «Спортивная»): Дмитро Красоткін («Торпедо» Ярославль) 	
 Приз «Три бомбардири» (газети «Труд»): Анатолій Ємелін — Іван Свинцицький — Денис Метлюк («Лада»)
 Приз імені Всеволода Боброва (найрезультативнішій команді): «Лада» (Тольятті)
 Приз справедливої гри: «Торпедо» (Ярославль).
 Приз «Лицар атаки» (за найбільше число хет-триків): Олександр Королюк («Крила Рад»). 
 Найкращий воротар (АКБ «На Красных воротах»): Володимир Тихомиров («Салават Юлаєв»)
 Найкращий новачок: Сергій Самсонов (ЦСКА).

Лауреати сезону (Команда усіх зірок):

Команда-переможець

«Сокіл» 
За український клуб виступали:

Література

Посилання 
 Наша история. Часть 50. 1995-1996 
 Championnat de Russie 1995/96 

Хокей у Росії
1995 у хокеї з шайбою
1996 у хокеї з шайбою